Koji Kondo (componist) (1961), Japans componist
 Koji Kondo (voetballer) (1972-2003), Japans voetballer